Олег Николаевич Коротцев (17 августа 1922 - 2011)  — астроном, автор книг военно-исторической и естественно-научной тематики.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, артиллерист-ефрейтор, ветеран Красносельской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии.
В 1954 окончил Московский институт инженеров землеустройства по геодезической специальности. Работал научным консультантом в Ленинградском планетарии. В 1971 году обратился через «Комсомольскую правду» к советским астрономам с призывом назвать одну из малых планет Солнечной системы в честь Зои Космодемьянской (планета Зоя № 1793), став инициатором создания Космического мемориала героев Великой Отечественной войны.

Действительный член Астрономо-геодезического общества России. Лауреат Диплома имени Ю. А. Гагарина Центра подготовки космонавтов Звездного городка.
Инициатор создания музея «Звёздный мемориал», открывшегося в 1987 году в ленинградском лицее № 101 .
1 сентября 1993 года Международный астрономический союз по предложению Института теоретической астрономии РАН утвердил за малой планетой Солнечной системы № 3501, открытой советским астрономом Т. М. Смирновой, название Олегия (Olegiya) в честь Коротцева.

Умер в 2011 году. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Библиография 
 Коротцев О. Н. Астрономия. Популярная энциклопедия. СПб, 2003, Изд-во "Азбука-классика". 736 с., ил.
Коротцев О.Н., Астрономия для всех. СПб, 2004, "Азбука-классика", 384 с.
 Коротцев О.Н., Звезды Пулкова, Лениздат,1989
Коротцев О.Н., М.Ю.Дахие. Созвездие памяти. Космический мемориал героев Великой Отечественной войны. СПб, "Терция", 1995, 416 с. 
Коротцев О.Н. У подножия Машука. Лермонтов в Пятигорске. СПб, 1997, Изд-во "ФПК "Запад-Восток лтд", 128 с.
Олег Коротцев. "...И звезда с звездою говорит".Спб, 1995, Изд-во Института теоретической астрономии РАН, 302 с.
Коротцев О.Н.Правда о большой войне. 1941-1945. Космический мемориал героев Великой Отечественной войны. Изд. 3-е, перераб. и доп. СПб, 2005, 248 с.
 Коротцев О.Н., Звездные имена Петербурга. Малые планеты, названные именами ленинградцев-петербуржцев, Премикс, 2005
 Коротцев О. Н. Загадка кратера Альфонс, - в кн.: Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева,СПб, «Нестор-История», 2008
 Коротцев О. Н. Вечная молодость Вселенной, - в кн.: Время и звезды: к 100-летию Н. А. Козырева,СПб, «Нестор-История», 2008

Примечания 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники вузов Москвы
Астрономы СССР
Астрономы России
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Похороненные на Смоленском православном кладбище